Kosovarisch steht für:

 allgemein „den Kosovo betreffend“
 Kosovarische oder kosovo-albanische Sprache, siehe Albanische Sprache
 Kosovaren, Bezeichnung der Bewohner des Kosovos oder der Kosovo-Albaner
 Kosovarische Küche, Gesamtheit der Esskulturen des Kosovos

Siehe auch: